Ken Sugimori – disegnatore giapponese
 Koki Sugimori – calciatore giapponese